Pfannkuchen es el término alemán usado normalmente para referirse al crêpe, pero también se puede referir a:
 Berliner Pfannkuchen, una especie de dulce típico de Berlín.
 Eierkuchen, una especie de tortilla de huevo con harina de trigo en la cocina alemana.
 Kartoffelpuffer, una tortilla de patata (denominada en algunas culturas como Reibekuchen).
 Knieküchle, Una tortilla de pan.
 Plinsen, tortilla de huevo que suele tener harina y levadura.